Filativka (în ) este localitatea de reședință a comunei Filativka din raionul Krasnoperekopsk, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, nu exista o limbă vorbită de majoritatea populației, aceasta fiind compusă din vorbitori de rusă (%), ucraineană (%), tătară crimeeană (%) și română (%).

Note 

Filativka, Filativka
Filativka, Filativka, Krasnoperekopsk
Filativka, Filativka, Krasnoperekopsk, Crimeea